Mokossé peut désigner :
 Mokossé, un village de l'arrondissement de Mora, au Cameroun
 Mokossé, un village de l'arrondissement de Petté, au Cameroun.